Златари могу да буду:

 Златари (Брус), насеље у општини Брус, Србија;
 Златари (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ;
 Златари (Ресен), насеље у општини Ресан, Северна Македонија,
 Златари (Бугарска), насеље у Јамболској области, Бугарска.

Види још 
 Златар (вишезначна одредница)